Paraspio jonesi är en ringmaskart som beskrevs av Maciolek 1984. Paraspio jonesi ingår i släktet Paraspio och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
jonesi